Nikola I. Erdödy
Nikola II. Erdödy
Nikola III. Erdödy, hrvatski ban